Bad Things – gruppo musicale statunitense
 Bad Things – singolo di Jace Everett del 2006
 Bad Things – singolo di Machine Gun Kelly e Camila Cabello del 2016